Boerderij

Personen:
 Evert Willem Hofstee (1909-1987), Nederlands socioloog en grondlegger van de rurale sociologie in Wageningen;
 Ab Hofstee (1919-1985), Nederlands acteur en zanger;
 Hans Hofstee (1944-2020), Nederlands vakbondsbestuurder;
 Herman Hofstee (1963), een Nederlands atleet;
 Marianne Hofstee-van Hoorn, een voormalige Nederlandse burgemeester en bestuurder;
 Willem Hofstee (1936), een Nederlands psycholoog en emeritus hoogleraar.